Све́шникова Еле́на Ива́новна (род. 26 февраля 1936, Москва) — советский, российский учёный-механик. Доктор физико-математических наук, профессор.

Научная деятельность 
Область научных интересов — изучение нелинейных волн и сильных разрывов в упругих средах с малой анизотропией.
Доктор физико-математических наук (2009) (тема докторской диссертации «Нелинейные квазипоперечные волны в слабоанизотропных упругих средах»), автор свыше 30 научных статей, 9 монографий и учебников.
Переводчик ряда научных книг

Педагогическая деятельность 
Профессор кафедры гидромеханики механико-математического факультета МГУ, учёный секретарь кафедры гидромеханики МГУ (1992).
Читает основной курс «Теоретическая механика и гидромеханика», спецкурсы «Нелинейные упругие волны», «Волны на воде».

Награды

Почётные звания 
 Заслуженный преподаватель Московского государственного университета (2011)
 Почётный работник образования города Москвы (2014)

Премии 
 Государственная премия Российской Федерации (2003)

Труды

Монографии и учебники

Примечания

Ссылки 
Летопись Московского университета

Преподаватели механико-математического факультета МГУ